The Man from Snowy River – poema di Banjo Paterson del 1890
 L'uomo del fiume nevoso (The Man from Snowy River) – film del 1982 diretto da George Trumbull Miller
 La saga dei McGregor (The Man from Snow River) – serie televisiva australiana